Свети́ловичи — название населённых пунктов в Белоруссии.

 Светиловичи — агрогородок в Ветковском районе Гомельской области.
 Светиловичи — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Светиловичи — агрогородок в Белыничском районе Могилёвской области.